Der Kanton Gevrey-Chambertin war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Dijon, im Département Côte-d’Or und in der Region Burgund. Er bestand aus 32 Gemeinden, sein Hauptort war Gevrey-Chambertin.

Der Kanton Gevrey-Chambertin war 251,21 km² groß und hatte 14.248 Einwohner (Stand: 1999).

Gemeinden

Bevölkerungsentwicklung 

Gevreychambertin
Aufgelöst 2015